Forever Young ("per sempre giovane/i" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Forever Young – Film TV del 1991 diretto da Harry C. Hunter
 Amore per sempre (Forever Young) – film del 1992 diretto da Steve Miner
 Forever Young – film del 2016 diretto da Fausto Brizzi
 Forever Young - Les Amandiers (Les Amandiers) - film del 2022 diretto da Valeria Bruni Tedeschi

Musica 

 Forever Young – singolo di Bob Dylan del 1974, dall'album Planet Waves
 Forever Young – album degli Alphaville del 1984
 Forever Young – singolo degli Alphaville del 1984, dall'album omonimo; di essa esistono diverse cover
 Forever Young – singolo di Rod Stewart del 1988, dall'album Out of Order
 Forever Young – traccia dell'album Don't Come Easy dei Tyketto del 1991
 Forever Young – album dei Bone Brothers del 2005
 Forever Young  – traccia dell'album Up All Night dei One Direction del 2010
 Forever Young – brano del gruppo musicale sudcoreano Blackpink del 2018